Miejscowości w USA:
 Sturgeon – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Boone
 Sturgeon – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Gminy w USA:
 Sturgeon (ang. Sturgeon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
Okręty
 USS Sturgeon (SS-25) (1912-1922) – amerykański okręt podwodny typu E, od 1911 roku noszacy nazwę USS E-2 (SS-25)
 USS "Sturgeon" (SS-187) (1938–1948) – amerykański okręt podwodny typu Salmon 
 USS "Sturgeon" (SSN-637) (1967–1994) – okręt podwodny z napędem jądrowym, jednostka wiodąca amerykańskiego typu Sturgeon
 Esturgeon (Q18) (1904-1914) – francuski okręt podwodny typu Naïade
 HMS Sturgeon (73S) (1932-1946) – brytyjski okręt podwodny typu S

Pociski
 R-39 – radziecki pocisk balistyczny SLBM, w nomenklaturze NATO oznaczony jako Sturgeon